Die 2. Handball-Europameisterschaft der Frauen fand vom 6. bis zum 15. Dezember 1996 in Dänemark statt. Den Titel sicherte sich die Mannschaft aus Dänemark, Österreich kam auf Platz drei und Deutschland belegte den vierten Platz.

Teilnehmer

Austragungsorte 

Die Spiele der Europameisterschaft wurden in den folgenden vier Städten ausgetragen:
 Brøndby
 Fredericia
 Herning
 Vejle

Vorrunde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Brøndby und Herning ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden in Vejle und Fredericia statt.

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden in Herning statt.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Weblinks 
 Turnier auf eurohandball.com

Europameisterschaft Frauen
1996
Europameisterschaft Frauen 1996